Nordische Meisterschaft steht für:

 Nordische Badmintonmeisterschaft, Badmintonwettbewerb
 Nordische Eiskunstlaufmeisterschaft, Eiskunstlaufwettbewerb 
 Nordische Fußballmeisterschaft der Männer, Fußballwettbewerb für Herren
 Nordische Fußballmeisterschaft der Frauen, Fußballwettbewerb für Frauen
 Nordische Hockeymeisterschaft, Hockeywettbewerb
 Nordische Leichtathletikmeisterschaft, Leichtathletikwettbewerb 
 Nordische Tischtennismeisterschaft, Tischtenniswettbewerb
 Offene Nordische Meisterschaften im Orientierungslauf, Orientierungslaufwettbewerb

Siehe auch:
 Nordic Cup, Turnier für Frauenfußball-Nationalmannschaften
 Nordische Spiele, Sportveranstaltungen in Schweden